Gudang (Asembagus), een bestuurslaag in Indonesië
Gudang (Blang Pidie), een bestuurslaag in Indonesië
Gudang (Cikalongkulon), een bestuurslaag in Indonesië
Gudang (Simpang Rimba), een bestuurslaag in Indonesië
Gudang (Tanjungsari), een bestuurslaag in Indonesië